Дмитрий Николаевич Уткин (16 марта 1937, Новосибирск, СССР — 11 июня 2000, Новосибирск, Россия) — советский спортсмен–универсал и арбитр.

Спортом увлёкся в 1951 году играя в хоккей с мячом в детской команде «Сибсельмаш».

Выступления 
 футбол
Воспитанник новосибирского футбола. Выступал за клубы «Металлург» (Сталинск), новосибирские «Сибсельмаш» и СКА (служба в армии), «Зауралец» (Курган).

Будучи игроком команды «Металлург» учился в одном из институтов города Сталинск.

Боевым крещением стала игра  в кубке СССР в составе команды «Металлург» (Сталинск) против действующего обладателя кубка ЦСК МО (0:6).

Спустя 5 лет, , судьба свела в кубке СССР в составе команды СКА (Новосибирск) против прошлогоднего финалиста кубка «Торпедо» (Москва) (1:4).

 хоккей с шайбой
Одновременно с футболом играл в хоккей за «Динамо» (Новосибирск) (в сезоне 1958/59 забил 1 шайбу и помог команде выйти в класс «А»), СКА (Новосибирск) в сезоне 1961/62 и «Зауралец» (Курган) в сезонах 1966—1968.

 хоккей с мячом и хоккей на траве
После завершения карьеры футболиста и хоккеиста стал выступать за команду «Сибсельмаш» с 1968 по февраль 1973. С 1968 по 1970 был играющим главным тренером команды.

С 1970 года преподаватель физической культуры в институте.

 арбитр хоккей с мячом
Судейством начал заниматься в 1968 году на региональном уровне. С 1976 по 1987 года судил матчи команд высшей лиги.

В 1994 году — главный секретарь XIV чемпионата мира среди юниоров в Новосибирске.

Достижения 
 Списки лучших арбитров РСФСР (2): 1975, 1976
 Арбитр республиканской категории

Клубная статистика 

 футбол

Примечания

Ссылки 

Спортсмены нескольких видов спорта
Футболисты СССР
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Сибсельмаш»
Игроки ФК СКА Новосибирск
Игроки ФК «Тобол» Тобольск
Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Сибирь»
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Хоккеисты на траве СССР
Игроки КХТ «Сибсельмаш»
Судьи по хоккею с мячом СССР